XKR steht für:
 Jaguar XKR, siehe  Jaguar X100

xkr steht für:
 Xakriabá (ISO-639-3-Code), brasilianische Sprache aus der Familie der indigenen Ge-Sprachen

Abkürzung